Вилмот има више значења:
 Вилмот (Висконсин)
 Вилмот (Јужна Дакота)
 Вилмот (Арканзас)
 Вилмот (Охајо)